Balkan Cup steht für:

 Balkan-Cup, Fußball-Wettbewerb für Nationalmannschaften
 Balkanpokal, Fußball-Wettbewerb für Klubmannschaften
 Skilanglauf-Balkan-Cup, Wettbewerb im Skisport

Siehe auch:
 Balkanpokal (Begriffsklärung)